Köningstein eller Konigstein  kan syfta på:

 Königstein im Taunus – en stad i Hessen i Tyskland
 Königstein, Sachsen – en stad i Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge i Sachsen, Tyskland, även kallad Königstein (Sächsische Schweiz)
 Königstein, Bayern – en köping i området Oberpfalz i Bayern, Tyskland, även kallad Königstein (Oberpfalz)
 Königstein (ruin) – en borgruin i Königstein im Taunus i Hessen i Tyskland
 Königstein (fästning) – en fästning vid staden Königstein i Sachsen i Tyskland
 Königstein (berg) – ett berg i Namibia, högsta toppen i bergsmassivet Brandberg